Вулиця Михайла Бойчука (Київ)
 Вулиця Михайла Бойчука (Львів)